Abraham je lahko:

 Abraham - moško osebno ime
 Abraham - priimek
 Abraham - sura v Koranu
 abraham - praznik (50-letnica) ali slavljenec (50-letnik)
 Abraham blues band - slovenska blues glasbena skupina
 USS Abraham Lincoln - več plovil Vojne mornarice ZDA
ime več oseb:
 Abraham - svetopisemska oseba
 Abraham - freisinški škof

Glej tudi 

 Abram